Петти-Фицморис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Петти-Фицморис, Мод, маркиза Лансдаун (1850—1932) — британская аристократка, вице-королева Канады в 1883—1888 годах.
 Петти-Фицморис, Уильям, 2-й граф Шелберн (1737—1805) — английский государственный деятель, член партии вигов. 1-й министр внутренних дел Великобритании.